El pan de la tramontana es un tipo de pan elaborado por los Panaderos Artesanos de las Comarcas Gerundenses con variedades antiguas del parque natural de las marismas del Ampurdan. La costra es de color moreno con olor de pasta madre.

Referencias 

Gastronomía del Ampurdán
tramuntana